Arsenio Frugoni (1914-1970), historien médiéval italien.
 Chiara Frugoni (1940-2022), historienne italienne, spécialiste de l'histoire du Moyen Âge et de l'histoire de l'Église, fille d'Arsenio.
 Carlo Innocenzo Frugoni (1692–1768), poète et librettiste italien.
  (1881– 1978), médecin italien.
 Emilio Frugoni (Queirolo) (1880–1969), homme politique socialiste, avocat, poète, essayiste et journaliste uruguayen.
 Francesco Fulvio Frugoni (1620 ca.–1684), poète, écrivain et dramaturge italien.
  (1965-), économiste et homme politique uruguayen.
  (1921–1997), pianiste italien.

Nom composé 
 Ramiro Martínez-Frugoni (1970-), joueur de rugby argentin.

Notes et références 

Patronyme italien